Васи́лий Дани́лов: Данилов, Василий Александрович (1924—2015) — генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза.
 Данилов, Василий Савельевич (род. 1941) — советский футболист.
 Данилов, Василий Тимофеевич (род. 1964) — епископ Русской православной церкви, митрополит Нижегородский и Арзамасский.